ostróg – mała budowla obronna
 ostróg bramny „Bielany”
 ostróg bramny „Wola Justowska”
 Ostróg – dzielnica Raciborza
 Ostróg – miasto na Ukrainie
 Ostróg – góra w Sudetach Środkowych
 Ostróg – szczyt w Sudetach Wschodnich
 „Ostróg” – batalion Korpusu Ochrony Pogranicza